est un genre éteint et fossile de temnospondyles dissorophoïdes de la famille des Trematopidae. Il n'est représenté que par son espèce type, , et, en 2022, ce genre est resté monotypique.

Systématique 
Le genre Anconastes et l'espèce Anconastes vesperus ont été décrits en 1987 par ,  et .

Présentation 
Cette espèce n'est connue que de deux spécimens de la formation de Cutler du Carbonifère supérieur du centre-nord du Nouveau-Mexique dans le Sud-Ouest des États-Unis.

Le spécimen le plus complet, l'holotype, est un crâne partiel avec des mandibules articulées et une quantité substantielle de squelette post-crânien. Le spécimen le moins complet, le paratype, se compose uniquement de la marge droite du crâne avec une mandibule articulée.

Anatomie 
Lorsqu'ils ont été décrits à l'origine, seuls trois autres taxons de trématopides étaient reconnus,  Acheloma, Actiobates et « Trematops » (maintenant synonyme d’Acheloma) ; Ecolsonia, qui est maintenant considéré comme un trématopide par la plupart des chercheurs, avait récemment été redécrit comme un dissorophidé sur la base de nouveau matériel.

Berman  ont suggéré deux autapomorphies : 
 une naris interne deux fois moins large que longue ; 
 une couverture dense d'écailles ou d'ostéodermes qui ne se chevauchent pas dans la région du tronc dorsal. 

Ils ont en outre différencié le genre Anconastes des genres Acheloma et Trematops en s'appuyant sur les caractéristiques suivantes :
 une grande orbite d'une largeur égale au tiers de la longueur de la ligne médiane du crâne ;
 une courte barre sous-orbitaire avec un maxillaire entrant dans la marge orbitaire ; 
 un museau pointu sans expansion dorsomédiale proéminente des postpariétaux ; 
 des nasales, frontales et pariétales de longueur subégale ; 
 des pariétaux environ trois fois la longueur des post-pariétaux ; 
 des frontaux ne s'étendant pas au-delà de la marge antérieure de l'orbite ; 
 de grandes vacuités interptérygoïdiennes ; 
 une articulation basicrânienne ouverte ; 
 l'absence d'ouverture ou d'os interne. 

Ils ont différencié Anconastes de Actiobates par la présence d'un quadratojugal contribuant substantiellement à la marge ventrale de l'encoche otique.

Des études plus récentes ont affiné les caractéristiques proposées par Berman  par l'analyse de matériel supplémentaire de trématopides et la description de nouveaux taxons<ref>Schoch, Rainer R.; Milner, Andrew R. (2014). Handbuch der Paläoherpetologie Part 3A2. Temnospondyli I. Stuttgart, Verlag  Friedrich Pfeil. </bdi>.</ref>.

Relations de parenté 
Anconastes est un trématopide non controversé dans la mesure où, le plus souvent, il est récupéré en tant que taxon frère du genre Tambachia dans la carrière de Bromacker du début du Permien en Allemagne.

Cladogramme dans Dissorophoidea

Étymologie 
Le nom du genre dérive du grec ancien , ánkos, « vallée », et , nastes, « habitant », ce qui fait référence à canyon El Cobre, la localité type où les spécimens ont été trouvés.

Le nom spécifique dérive du latin , « occidental ».

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Taxon fossile décrit en 1987
Paléontologie aux États-Unis
Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien (nom scientifique)
Amphibien décrit au XXe siècle
Dissorophoidea